Folch, ou Folch de Cardona francisé en Folch de Cardon est un nom porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 
 

 Aida Folch, actrice espagnole
 Francisco de Solís Folch de Cardona, cardinal espagnol.
 Jacques Folch-Ribas, journaliste, architecte et homme politique canadien.
 Jean Raimond III Folch de Cardona, général, vice-roi de Sicile.
 Joseph Folch de Cardon de Sandrans, officier, député français.
 Magda Folch Solé, peintre espagnole.
 Raimond Folch de Cardona-Anglesola, amiral, vice-roi de Sicile et de Naples.

Voir aussi 
 Famille Folch de Cardon ()
Patronyme hispanique